Aleksandar Christow ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Christow (Journalist) (1929–2005), bulgarischer Journalist
 Aleksandar Christow (Boxer) (* 1964), bulgarischer Boxer

Siehe auch:
 Aleksandar Hristov (1914–2000), mazedonischer Rechtswissenschaftler